Vietri sul Mare,, település Olaszországban, Campania régióban
Vietri di Potenza, település Olaszországban, Basilicata régióban